Симоненко Петро:

 Симоненко Петро Іларіонович (1927) — письменник, літературний критик.
 Симоненко Петро Миколайович (1952) — народний депутат України, голова фракції КПУ; перший секретар Центрального Комітету КПУ.